

Patronyme 

Oleg Borisovitch Vidov (en ) (1943-2017), né à Vidnoïe dans l'oblast de Moscou est un acteur soviétique, naturalisé américain.

Toponyme 

Vidov  est une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud, en République tchèque.
Patronyme tchèque